

Населені пункти та їхні частини

 Ґодув — гміна в Водзіславському повіті Сілезького воєводства
 Ґодув — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Ґодув — село в гміні Ґодув Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Ґодув — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґодув — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Ґодув — частина села Доли в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґодув — частина села Поромбка-Ушевська в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства

Примітки